Pessiak bzw. Pessiack ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pessiak (1834–1896), österreichische Gesangspädagogin und Komponistin
 Helene Pessiak, auch Helene Pessiack (1849–?), österreichische Opernsängerin
 Luiza Pessiak (1828–1898), österreichische Schriftstellerin, siehe Luiza Pesjak
 Mihael Pessiak (1776–1842), österreichischer Kaufmann, siehe Mihael Pesjak

Siehe auch:

 Pesjak